А́длон () — фамилия:
 Адлон, Лоренц (1849—1921) — немецкий предприниматель, основатель берлинского отеля «Адлон»
 Адлон, Луи (1874—1945) — немецкий предприниматель, хозяин отеля «Адлон», сын Лоренца Адлона
 Адлон, Перси (род. 1935) — немецкий кинематографист, правнук Лоренца Адлона

См. также 
 «Адлон» — знаменитый отель в Берлине на Унтер-ден-Линден
 Отель «Адлон» — немецкий художественный фильм 1955 года
 Отель «Адлон»: Семейная сага — немецкий телевизионный фильм 2013 года
 Эдлон, Памела (род. 1966) — американская актриса